

Codici e sigle
ANU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale V. C. Bird di Saint John's (Antigua e Barbuda)
anu – codice ISO 639-3 della lingua anm
ANU – Associazione Nazionale Umoristi
ANU – Università Nazionale Australiana, università australiana

Mitologia
Anu – dio della mitologia mesopotamica
Anu –  dea della mitologia irlandese

Altro
Anu – genere della famiglia dei Sirfidi
Anu – cratere sulla superficie di Ganimede